

Cinema 
 The Crucible – film del 1914 diretto da Hugh Ford ed Edwin S. Porter.
The Crucible – film del 1914 diretto da Lorimer Johnston.
 La seduzione del male (The Crucible) – film del 1996 diretto da Nicholas Hytner.

Musica 
 The Crucible – album di John Zorn del 2008.
The Crucible – album dei Motorpsycho del 2019.

Teatro 
 Il crogiuolo (The Crucible) – dramma in quattro atti di Arthur Miller del 1953.

Televisione 
 The Crucible  – film per la tv britannico del 2014 diretto da Yaël Farber.
The Crucible –  sesto episodio della prima stagione di Frasier.
Crucible –  quarto episodio della seconda stagione di Arrow.

Videogiochi 

 Crucible –  Sparatutto in terza persona free-to-play
 Crucible –  minigioco in Fable II
 Crucible  –  dispositivo alieno in Mass Effect 3
 Crucible –  modalità cooperativa PvP in Destiny

Altro 

 Crucible – Census-designated place statunitense